Die Serie B 1941/42 war die 13. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 26. Oktober 1941. Der letzte Spieltag war der 12. Juni 1942. Neben Erstligaabsteiger AS Bari stiegen der Vicenza Calcio in die Serie A 1942/43 auf. In die Serie C 1942/43 mussten US Fiumana, AC Reggiana, AC Prato und Lucchese Libertas absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 Serie A 1941/42
 Coppa Italia 1941/42

Weblinks 
 Italy 1941/42

1941
Fußballsaison 1941/42